Le mot notes peut faire référence à :
 une note, au pluriel ;
 la prise de notes ;
 IBM Lotus Notes, ou IBM Notes, un logiciel ;
 Notes, une application de prise de notes développée par la société Apple ;
 Notes, une série de bande dessinée française par Boulet ;
 Notes Co., Ltd., le nom professionnel du studio japonais TYPE-MOON.